Porcía puede referirse a:

Playa de Porcía, playa del concejo asturiano de El Franco, en España.
Porcía, un caserío de Valdepares, en El Franco, Asturias. 
Río Porcía, río de Asturias.